Шпорт — имя собственное; распространено в виде немецко-украинской фамилии.

Известные носители 
 Шпорт, Вячеслав Иванович (род. 1954) — российский политический деятель, губернатор Хабаровского края с 30 апреля 2009 года по 28 сентября 2018 года
 Шпорт, Иван Петрович (1930—2016) — советский военный лётчик, генерал-лейтенант.

Другое 
 Шпорт — словацкий футбольный клуб из селения Подбрезова.

Примечания